Людми́ла Бори́совна Ефи́мова (; ) — белорусский хоровой дирижёр. Народный артист Беларуси (2000), Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1991).

Биография 
В 1963 г. окончила Ленинградскую консерваторию (теперь Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова). Представитель Ленинградской школы хорового дирижирования. Во время учёбы познакомилась со своим будущим мужем Юрием Михайловичем Ефимовым. После окончания консерватории ей предлагали возглавить ленинградскую капеллу. С 1967 г. работала в Минском музыкальном училище имени Михаила Глинки, где основала концертный хор. С 1987 г. художественный руководитель и главный дирижёр Государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы. Пришла на работу в капеллу во время кризиса и смогла успешно преодолеть его. Продолжала и развивала традиции основателя капеллы, большое внимание уделяла пропаганде белорусской народной песни. Исполнительной манере Ефимовой были присущи глубокое проникновение в содержание произведение, опора на классический вокал. Под руководством Ефимовой капелла выступила на 26-м международном фестивале старинной и современной камерной музыки в Полоцке (Белоруссия).

Умерла 3 января 2018 г. Похоронена на Восточном кладбище в Минске.

Личная жизнь 
 Муж — дирижёр Юрий Михайлович Ефимов.
 Дети — дочь Ольга и сын Борис.

Награды 
 Орден Франциска Скорины (2010).
 Народный артист Беларуси (2000).
 Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1991).
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (2005).

Примечания

Ссылки 
 Ефимова Людмила (дирижёр) Белорусская государственная филармония
 Ефимова Людмила Борисовна ХОР.by

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Народные артисты Беларуси
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Дирижёры по алфавиту
Хоровые дирижёры XX века
Хоровые дирижёры СССР
Хоровые дирижёры Белоруссии